Цюлов:

 Цюлов — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Цюлов, Андреас (род. 1965) — немецкий боксёр-любитель.